

Toponyme 

 Alsop en le Dale, village du Derbyshire.
 Eaton and Alsop, paroisse civile du Derbyshire.

Patronyme 

 Adelaïde Alsop Robineau (1865–1929), peintre sur porcelaine et potière américaine.
 Corinne Alsop Cole (1886-1971), femme politique américaine.
 Gilbert Alsop (1908-1992), joueur de football anglais.
 Marin Alsop (1956-), cheffe d'orchestre américaine.
 Mary Alsop King Waddington, (1833-1923), mémorialiste américaine.
 Vincent Alsop (vers 1630-1703), pasteur anglais non-conformiste.